Карадолак — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

 Карадолак (Агджабединский район) — село в Агджабединского района Азербайджана. 
 Кюрдляр (Гахский район) — село в Гахского района Азербайджана.